2006 Голяма награда на Австралия е 22-рото за Голямата награда на Австралия и трети кръг от сезон 2006 във Формула 1, провежда се на 7 март 2006 година на пистата Албърт Парк в Мелбърн, Австралия.

Резултати и класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австралия